Alfio Mandich – calciatore italiano
 Jim Mandich – giocatore di football americano statunitense